Amador de Busnel (1771-1858), militaire et chef chouan français ;
 Benjamin Busnel (1980-), réalisateur, scénariste et acteur français ;
 François Busnel (1969-), journaliste et producteur de télévision français ;
 Pierre Busnel (1880-1963), homme politique français ;
 Robert Busnel (1881-1957), sculpteur français ;
 Robert Busnel (1914-1991), joueur et entraîneur de basket-ball français ;
 Théophile Jean Marie Busnel (1843-1918), illustrateur et graveur français ;
 Théophile Hyacinthe Busnel (1882-1908), dessinateur et illustrateur français.

Patronyme français
Patronyme breton
Patronyme normand